Кейт Дуглас (; ) — американская пловчиха, специализирующаяся в комплексном плавании, плавании брассом и кролем. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020, семикратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде.

Карьера 
Выступала на юношеской летней олимпиаде в 2018 году.

На перенесённых из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год летних Олимпийских играх завоевала бронзовую медаль в заплыве 200 метров комплексным стилем, став третьей после японской пловчихи Юи Охаси и проиграв своей соотечественнице Александре Уолш.

В декабре 2021 года на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, проходившим в Абу-Даби завоевала в составе сборной 5 медалей разного достоинства: две золотые медали, участвуя в эстафетах вольным стилем, но в эстафете 4×100 метров золотые медали получили и канадки; помимо этого получила две серебряные медали в комбинированных эстафетах, при этом она плыла в смешанной эстафете в квалификации и бронзу в заплыве 200 метром комплексным стилем.

На чемпионате мира 2022, который проходил в Будапеште завоевала три бронзовые медали, две из которых были в эстафетах, в том числе и смешанной. В том же году на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, проходившем в Мельбурне, выиграла пять золотых, три из которых были в эстафетах и две серебряные медали.

Примечания

Ссылки 

Пловцы США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию